La Copa Africana de Clubes Campeones 1995 fue la trigésima primera edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrado en el Estadio Houphouët-Boigny, de la ciudad de Abiyán. Contó con la participación de 32 equipos, de los cuales uno de ellos clasificó mediante una eliminatoria previa. El equipo ganador del evento fue Orlando Pirates de Sudáfrica, tras vencer en la final a doble partido por 2:2 y 1:0 a ASEC Mimosas de Costa de Marfil. De esta forma, Orlando Pirates obtuvo su primer título en este evento.

Ronda Preliminar 

|}

Primera Ronda 

|}

1- Dragons FC de l'Ouémé abandonó el torneo.

Segunda fase

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1995 en RSSSF

1995
Fútbol en 1995
Orlando Pirates FC